Slang (argot en anglais) peut faire référence à :
 l'argot américain ;
 Slang, un album de Def Leppard sorti en 1996.